Хаджибей, Гаджибей (турецк. Хаджи «паломник в Мекку» + бей «господин»):

 Хаджибей — известное с XIV века н. э. поселение, каменный замок, порт, находившееся на берегу Одесского залива.
 Хаджибей — роман-трилогия писателя Юрия Трусова.
 Хаджибей — прогулочное (туристское) катамаран-судно ЧМП (Одесса).
 Гаджибей (эсминец)